High Society — другий студійний альбом американського реп-рок гурту Kottonmouth Kings, виданий 27 червня 2000 р. Він посів 65-ту сходинку чарту Billboard 200 15 липня 2000, а «Peace Not Greed» — 37-ту позицію Hot Modern Rock Tracks. На останній трек існує відеокліп, що потрапив до Total Request Live на телеканалі MTV у рубрику «Close Call». «Crucial» разом з коротким Full Motion Video увійшов до гри на PS1 MTV Sports: T.J. Lavin's Ultimate BMX.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2000
Альбоми Kottonmouth Kings
Англомовні музичні альбоми